Nossa Senhora das Dores – frazione di Capo Verde
Nossa Senhora das Dores – comune brasiliano
Nossa Senhora das Dores – microregione brasiliana